La locuzione inglese round-robin indica, in più contesti, un'attività in cui i partecipanti si alternano, in modo regolare, nel suo svolgimento.

Etimologia 
L'espressione deriva dal termine francese «ruban rond» ("nastro rotondo"), che in inglese assunse all'inizio del XVII secolo il significato metaforico di "serie di firme disposte circolarmente intorno al testo firmato", indicando l'usanza di disporre in cerchio le firme di un documento o una petizione inviata a un'autorità, così da rendere impossibile l'identificazione di un capo o di un ordine gerarchico tra i firmatari.

Era un'usanza comune anche tra i marinai della Royal Navy, che firmavano così le lettere di reclamo indirizzate agli ufficiali (il primo esempio certo è del 1731).

Nello sport 

Una competizione di sport di squadra con il formato del round-robin prevede che ogni squadra affronti tutte le altre; l'organizzazione è basata su un apposito programma e su un'apposita classifica.

Nella narrativa 
In narrativa, una storia "round-robin" nasce dalla collaborazione degli autori che si alternano nella stesura di brani e capitoli: è una caratteristica tipica dei romanzi di fantascienza, nati intorno al XIX secolo. L'accezione attuale indica invece le fan fiction in collaborazione, proprie di Internet.

Informatica 

Schedulazione Round Robin
DNS Round Robin
Rete Round Robin (Rete Wireless Mesh)

Altre accezioni 
Aviazione civile e militare: il termine indica una rotta con partenza e arrivo nel medesimo aeroporto;
Comunicazione: in lingua inglese, il termine si riferisce alla circolare (una lettera con più destinatari);
Informatica: la politica di scheduling Round Robin è quella in cui i processi attivi di un sistema ricevono il controllo della CPU a turno, sulla base di un ordine circolare;
Improvvisazione teatrale: uno spettacolo "round-robin" prevede che gli attori si alternino di volta in volta nel presentare la scena successiva;
Ricamo: il ricamo "round-robin" è un'attività in cui ciascun partecipante lavora a turno una tela passandola poi, secondo le modalità stabilite, al successivo partecipante.

Note

Bibliografia 
 

Espressioni comuni della lingua inglese
Algoritmi di scheduling